Фредерик Биконсфилд (Фред) Пентланд (; ) — английский футболист и тренер. Выступал на позиции форварда в ряде английских клубов, провел 5 матчей в сборной Англии по футболу. Во время Первой мировой войны находился в Германии в числе узников лагеря Рулебен, где организовал с единомышленниками футбольные соревнования.

Тренировал олимпийские сборные Германии и Франции. Известен по своей работе с рядом клубов Испании, трижды становился главным тренером клуба «Атлетик Мадрид» и дважды — клуба «Атлетик Бильбао». До настоящего времени является наиболее успешным тренером «Атлетика» из Бильбао, с которым 2 раза выигрывал чемпионат Испании и 5 раз побеждал в Кубке Испании. В Бильбао Пентланд получил прозвище «Котелок» (), из-за любви к соответствующему головному убору.

Карьера игрока 
Перед тем, как прийти в «Блэкпул» в 1903 году, Пентланд работал в качестве помощника оружейника и играл за различные молодёжные команды в окрестностях Бирмингема. В «Блэкпуле» он задержался ненадолго и вскоре перешёл в «Блэкберн Роверс», где играл до 1906 года. После одного сезона, проведенного в дальнейшем в «Брентфорде», игрок присоединился к команде «Куинз Парк Рейнджерс» и помог ей выиграть чемпионат Южной Лиги в 1908 году. Впоследствии Пентланд участвовал в первых в истории матчах за Суперкубок Англии, в которых «Куинз Парк Рейнджерз» уступил победителю Первого дивизиона Футбольной лиги — «Манчестер Юнайтед». В 1908 году Пентланд перешёл в «Миддлсбро», где выступал вместе с Альфом Коммоном и Стивом Блумером. В этот же период футболист привлекался к играм сборной Англии по футболу, за которую провел 5 игр, в том числе в 1909 году принял участие в розыгрыше Домашнего чемпионата Великобритании, где Англия одержала победу. В 1912 году Пентланд перешёл в «Галифакс Таун» на позицию играющего тренера, а затем завершил игровую карьеру в клубе «Сток Сити».

В германском плену 
После завершения карьеры футболиста Пентланд отправился в 1914 году в Берлин, чтобы возглавить национальную олимпийскую сборную Германии по футболу. Однако, несколько месяцев спустя началась Первая мировая война, и англичанин Пентланд был помещен в Рулебен, лагерь для военнопленных гражданских лиц, располагавшийся в берлинском районе Шпандау. В лагере содержались от 4 до 5 тысяч человек. Постепенно в лагере сложилось своё небольшое общество, среди которого спорт, и в частности, футбол, стал одним из популярных развлечений. Были организованы кубок и чемпионат по футболу, в играх которых принимали участие как минимум 1000 узников лагеря. Пентланд стал одним из организаторов, и сам также играл в футбол. Он стал председателем Футбольной ассоциации Рулебена и писал заметки о футболе в издававшийся в лагере журнал.

Помимо Пентланда в Рулебене также содержались другие футболисты: бывшие партнеры по сборной Англии Сэмюэль Уолстенхолм и Стив Блумер, ветеран английской сборной Фред Спайксли, игрок сборной Шотландии Джон Кэмерон, а также футболист довоенной сборной Германии английского происхождения Эдвин Даттон и известный по выступлениям за «Эвертон» и «Тоттенхэм Хотспур» Джон Брирли. 2 мая 1915 года команда Англия XI с Пентландом, Уолстенхолмом, Брирли и Блумером провела матч с командой Остальной мир XI, капитаном которой был Кэмерон. Ближе к концу войны был проведен турнир Кубок Союзников (Coupe de Allies), для участия в котором были сформированы команды, представлявшие Британию, Францию и Бельгию. Фред Пентланд оставался в лагере до самого конца войны, после чего возвратился в Англию. Восстанавливась после лагеря в госпитале на западе Англии, Пентланд женился на военной вдове, работавшей там в качестве медицинской сестры.

Со сборной Франции на Олимпийских играх 
В 1920 году Пентланд возглавил олимпийскую сборную Франции по футболу, принимавшую участие в летних Олимпийских играх в Антверпене. Сборная выступала в турнире сразу со стадии четвертьфиналов, где она успешно переиграла сборную Италии со счетом 3:1. В полуфинале французы уступили сборной Чехословакии 1:4. Дальнейшие события на футбольном олимпийском турнире разворачивались следующим образом — вышедшая в финал сборная Чехословакии во время финального матча покинула поле в знак протеста против судейства и была дисквалифицирована. Был организован утешительный турнир за серебряные и бронзовые медали, в котором французы принимать участие отказались и в полном составе покинули игры.

Тренерская карьера в Испании 
В 1920 года Пентланд возглавил испанский клуб «Расинг» из Сантандера, но уже через год был приглашен в «Атлетик Бильбао». Он посностью перестроил игру команды, делая упор на игру в короткий пас. В 1923 году он привел «Атлетик Бильбао» к победе в Кубке Испании. В 1925 году Пентланд покинул Бильбао и стал главным тренером мадридского «Атлетика» и в 1926 году вывел столичный клуб в финал кубка. Затем он покинул Мадрид и на один сезон возглавил клуб «Овьедо». В 1927 году он вернулся в «Атлетик» из Мадрида и одержал с ним победу в Центральном чемпионате (Campeonato del Centro). В год создания испанской Лиги Пентланд также занимал должность главного тренера мадридцев. В 1929 году английский специалист был помощником тренера сборной Испании Хосе Мария Матеоса в матче со сборной Англии, прошедшем в Мадриде на стадионе «Атлетика» — «Метрополитано» — и завершившимся победой испанцев со счетом 4:3. Испанская сборная стала первой небританской командой, которая смогла одержать победу над сборной Англии.

В 1929 году Пентланд снова встал у руля «Атлетика» из Бильбао. В последующие годы он привел клуб к дублю в чемпионате и кубке страны в 1930 и 1931 годах. Под его руководством клуб из страны Басков четыре года подряд (1930—1933) становился обладателем Кубка Испании, а также занимал второе место в чемпионате Испании в 1932 и 1933 годах. «Атлетик Бильбао» времен Пентланда славился сильной линией нападения, в том числе забивными форвардами, такими как Бата и Гильермо Горостиса, выигрывавшими Трофей Пичичи. В 1931 году «Атлетик Бильбао» также одержал рекордную победу на «Барселоной» со счетом 12:1, этот результат не превзойден до сих пор. В 1933 году Пентланд в третий раз стал наставником мадридского «Атлетика», но вскоре был вынужден вернуться в Англию из-за начавшейся в Испании гражданской войны.

Возвращение в Англию 
Вернувшись в Англию, Пентланд краткое время работал помощником тренера в «Брентфорде», после чего в январе 1938 года стал возглавил клуб третьего дивизиона Англии «Бэрроу». В сезоне 1939/40 соревнования футбольной лиги были прерваны из-за начавшейся Второй мировой войны. В июне 1940 года его работа в клубе была завершена.

В 1959 году «Атлетик» пригласил Пентланда в Испанию на специально организованный в честь него матч с «Челси» и наградил тренера памятной медалью. После смерти Пентланда в 1962 году «Атлетик» провел поминальную службу в его честь на стадионе Сан-Мамес. Фред Пентланд похоронен в деревне Литчетт-Матраверс в Дорсете.

Достижения

В качестве игрока 
 Чемпион Южной футбольной лиги (1): 1907/08 («Куинз Парк Рейнджерс»)
 Обладатель Домашнего чемпионата Великобритании (1): 1909 (Сборная Англии)

Тренерские достижения 
 Победитель Центрального чемпионата (Испания) (1): 1927/28 («Атлетик Мадрид»)
 Победитель Чемпионата Бискайи (Испания) (5): 1923/24, 1924/25, 1930/31, 1931/32, 1932/33 («Атлетик Бильбао»)
 Чемпион Испании (2): 1929/30, 1930/31 («Атлетик Бильбао»)
 Обладатель Кубка Испании (5): 1923, 1930, 1931, 1932, 1933 («Атлетик Бильбао»)

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте www.englandfootballonline.com  
 Фред Пентленд в Рулебене  

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Блэкберн Роверс»
Игроки ФК «Блэкпул»
Игроки ФК «Брентфорд»
Игроки ФК «Галифакс Таун»
Игроки ФК «Куинз Парк Рейнджерс»
Игроки ФК «Мидлсбро»
Игроки ФК «Сток Сити»
Футбольные тренеры Англии
Тренеры ФК «Атлетик Бильбао»
Тренеры ФК «Атлетико Мадрид»
Тренеры ФК «Расинг» Сантандер
Тренеры ФК «Реал Овьедо»
Тренеры сборной Германии по футболу
Тренеры сборной Франции по футболу